Почотита има више значења:

 Почотита (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Почотита (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику